Чемпіон УРСР 1947 року визначався серед українських команд майстрів другої групи чемпіонату СРСР. Відповідно у чемпіонаті не брала участь найсильніша українська команда «Динамо» Київ, яка брала участь у найвищому дивізіоні СРСР. Натомість у турнірі взяла участь одна команда, що представляла Молдавську РСР.

Всього у чемпіонаті УРСР взяло участь 13 команд. Кращий клуб — харківський «Локомотив» — отримав право грати грати у стикових матчах с переможцями інших зон за право виходу до найвищого дивізіону.

Підсумкова таблиця

Матчі

Примітки

Посилання 
 Статистика на сайті football.lg.ua 
 Чемпіонат 1947 на ukr-football.org.ua 

47
УРСР
1947 в Україні